Monson (Califòrnia)
 Monson (Maine)
 Monson (Massachusetts)